Zilla (planta) — gênero botânico
Godzilla (1998) — filme
Zilla (monstro) —  Apelido dado pela Toho à representação do personagem Godzilla no filme anterior